Calzadilla de Tera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calzadilla de Tera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Calzadilla de Tera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar